Stelzl ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Stelzl-Marx (* 1971), österreichische Historikerin und Hochschullehrerin
 Hans-Joachim Stelzl (* 1945), deutscher Verwaltungsjurist und Direktor beim Deutschen Bundestag
 Ingeborg Stelzl (* 1944), österreichische Psychologin und Hochschullehrerin
 Leo Stelzl (1897–1949), österreichischer Schriftsteller